

Persone 
 Américo Ruffino (1905-1988) – calciatore argentino, di ruolo ala
 Aurora Ruffino (1989) – attrice italiana
 Daniela Ruffino (1959) – politica italiana
 Elvio Ruffino (1951-2019) – politico italiano
 Gian Carlo Ruffino (1930-1994) – avvocato e politico italiano
 Giovanni Ruffino (1941) – docente, linguista, glottologo e dialettologo italiano
 Giuseppe Bosco di Ruffino (1774-1854) – nobile italiano, sindaco di Torino
 Ruffino da Frisseto (...–1296) – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 San Ruffino
 Rufino
 Ruffini
 Rufini